Frans Mikkenie, geboren in Maastricht op 5 maart 1903, circusdirecteur
 Circus Frans Mikkenie, opgericht in 1948
 Circus Mikkenie (hoorspel), uitgezonden vanaf 1968